Polskie Wydawnictwo Muzyczne, editorial musical, amb seu a Cracòvia (Polònia)
 Modulació per amplada de polsos (del seu nom en anglès Pulse-Width Modulation), tècnica de modulació emprada per a codificar un missatge per una sèrie de polsos d'amplada variable
 Panzerwurfmine, granada de mà antitancs usada per la Wehrmacht